Kahlgrundbahn steht für:

 Kahlgrund-Eisenbahn AG, Vorgänger der Kahlgrund Verkehrs-GmbH
 Kahlgrund Verkehrs-GmbH, Verkehrsgesellschaft im Kahlgrund, Spessart
 Bahnstrecke Kahl–Schöllkrippen, Nebenbahn in Bayern